Pietra puede referirse a:
 Pietra de' Giorgi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía 
 Pietra-di-Verde, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 Pietra Ligure, localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria